Серия A 2000 () — 42-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Второй этап

Сводная таблица

Лигилья

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора 2000 на rsssf.com

2000
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 2000 году